

Patronyme 

 Charles de Saint-Albin (1698-1764), prélat français, fils naturel du Régent ;
 Louis-Philippe de Saint-Albin (1761-1829), comte et abbé.

Toponyme 

 Rozet-Saint-Albin, commune de l'Aisne ;
 Saint-Albin, ancienne commune et aujourd'hui un hameau constituant une partie de la commune de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, dans la Haute-Saône ;
 Saint-Albin-de-Vaulserre, commune de l'Isère ;
 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, commune de la Haute-Saône.